Hüttengrund bezeichnet:

 Hüttengrund (auch Kiesbachtal), linkes Seitental der Sormitz in Leutenberg
 Hüttengrund (Hohenstein-Ernstthal), einen Ortsteil von Hohenstein-Ernstthal
 Hüttengrund (Marienberg), einen Ortsteil von Marienberg
 Hüttengrund (Sonneberg), einen Ortsteil von Sonneberg
 Hüttengrund, Tal in Freital
 Hüttengrund (Weser), Nebenbach der oberen Weser im Reinhardswald bei Oedelsheim
 Hüttengrund (Eisleben), Tal und Straße zwischen Eisleben-Neckendorf und Eisleben-Helfta mit Bachabschnitt Hüttengrundbach

Siehe auch:
 Huttengrund